Flemming Hansen peut désigner :
 Flemming Hansen (1939-2021), homme politique danois ;
  (né en 1944), cycliste danois ;
  (1948-2013), joueur danois de handball ;
  (né en 1961), joueur danois de handball, père de Mikkel Hansen.

Homonymie de patronyme danois